Die Abkürzung TTU kann stehen für:

 den Flughafen Tetouan Sania Ramel
 die Tauchtauglichkeitsuntersuchung
 die Tennessee Technological University
 die Technische Universität Tallinn
 die Texas Tech University
 den Verein TTU Leningrad
 den Bahnhof Tuttlingen nach DS 100

 
TTU